Roy Music est un label indépendant français créé en 2005 par Rodolphe Dardalhon, Olivier Chini et Yvan Taïeb. Son catalogue réunit des artistes issus de genres musicaux différents, de l’électro à la folk en passant par la chanson française.

Historique
La rencontre entre Rodolphe Dardalhon et Yvan Taïeb se fait en 2003. Rodolphe Dardalhon (R de ROY) est alors en contrat de partenariat avec l’association Kulturart qui, désireuse de devenir un label culturel, recherchait du contenu et des projets en échange de moyens matériels pour les développer. 

Le projet clé de cette association, Jérôme Attal, remporte les Open Days, le tremplin du House of Live organisé par Yvan Taïeb (Y de ROY), programmateur et également manager des  HushPuppies et Mademoiselle K. Yvan Taïeb aide alors ponctuellement Jérôme Attal en participant activement à sa promotion. Enfin, Olivier Chini (O de ROY), producteur à Téléparis (production audiovisuelle) et désireux depuis longtemps de s’investir dans la musique rencontra par hasard Rodolphe Dardalhon.

La politique du label est de suivre et aider les artistes à se développer et leur permettre de garder le contrôle artistique de leurs œuvres. Roy Music accompagne ses artistes en développement sur plusieurs aspects en étant à la fois éditeur, producteur phonographique mais également producteur des clips, EPK et captations live des artistes via 10h08. De même, certains artistes sont également accompagnés en booking via la nouvelle boîte de production de spectacle créée par Roy Music en 2013, Bobun Production. Avant cela, Roy Music a produit les concerts de Sixto Rodriguez, dont l'histoire fut retracée dans le documentaire Sugar Man.

Artistes du label Roy Music 

 Boulbar
 Jerome Attal. 
 Jil is Lucky
 Mademoiselle K
 Make The Girl Dance
 Néry
 Oldelaf
 Rachel des Bois
 SWANN (2015-2016)
 Talisco
 The Toxic Avenger

Synchronisations 
Roy Music s’est notamment démarqué grâce à son expertise en synchronisation musicale, à l’instar de Jil Is Lucky devenu partenaire de la campagne  Flower by Kenzo de 2008 à 2013 grâce au titre The Wanderer ou encore Make The Girl Dance, un groupe qui a plus d’une douzaine de synchronisations à son actif.

Control Production 
Control Production est la boîte de production de spectacles créée par Roy Music en 2013. Concentrée sur des artistes en développement, Control Production peut travailler avec des artistes de Roy Music comme Talisco mais également des artistes extérieurs comme Inna Modja.

Notes et références

Liens  externes 
 
 

Label discographique ayant son siège en France